Басконес-де-Охеда ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Боэдо-Охеда .  Занимает площадь 18,56 км². Население — 173 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 92 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии